Aşık Veysel Şatıroğlu (Sivas, 1894 - 1973) foi um famoso menestrel turco.

Ficou cego com sete anos, devido a uma doença. Ele tocava instrumentos de cordas e cantava, interpretando e criando muitas canções populares turcas.

Ver também
: Página com músicas tradicionais turcas, inclusive de Veysel.

Músicos da Turquia
Naturais da Região da Anatólia Central